Gaddum ist der Familienname folgender Personen:

 Eckart Gaddum (* 1960), deutscher Journalist
 Johann Wilhelm Gaddum (* 1930), deutscher Unternehmer und Politiker
 John Gaddum (1900–1965), englischer Physiologe und Pharmakologe
 Ludwig Gaddum (1843–1910), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter